kula
 kula plazmowa
 kula – antropologia
 kula – stalowy przedmiot do uprawiania pchnięcia kulą,
 kule do gry w bilard, kręgle, pétanque – w Polsce zwana bywa czasem grą w kule
 kula – podpora używana do chodzenia przy złamaniu nogi, także proteza nogi.
 kula – pocisk do armaty, karabinu, pistoletu itp.
 kula helowa – element konstrukcyjny wielostopniowych rakiet kosmicznych
 przedmiot w kształcie kuli lub do niej zbliżonym np. śnieżna kula
 Osoby o tym nazwisku
 Jan Kula (ur. 1922- zm. 1995) – skoczek narciarski i kurier tatrzański
 Kamil Kula (ur. 1989) – polski aktor
 Leopold Lis-Kula – pułkownik Wojska Polskiego
 Marcin Kula – historyk, prof. UW, syn Witolda Kuli i Niny Assorodobraj-Kula
 Michał Kula (ur. 1955) – polski aktor
 Nina Assorodobraj-Kula – socjolog
 Witold Kula – historyk
 Literatura i film
 Kula – powieść Michaela Crichtona
 Kula – film Barry’ego Levinsona na podstawie powieści Michaela Crichtona

 Obiekty geograficzne w Polsce
 Kula – zniesiona osada w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Kula – osada w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Lipusz
 Kula – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

 Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Kula – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Busovača
 Kula – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno
 Kula – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Gacko
 Kula – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Rudo
 Kula – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Sokolac
 Kula – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Kula – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Kula – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Bihać
 Kula – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica

 Pozostałe obiekty geograficzne
 Kula – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Kutjevo
 Kula – jednostka osadnicza w USA, w stanie Hawaje, w hrabstwie Maui

 Kula – miasto w Serbii
 Kula – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Malo Crniće

 Kula – nieistniejąca już arabska wieś, która była położona w Dystrykcie Ramli w Mandacie Palestyny
 Kula – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo, w dystrykcie Ajn al-Arab

 Zobacz też
 Kulka (ujednoznacznienie)
 Kula Norinska – wieś i gmina w Chorwacji
 Kule
 Akwarium kulowe